Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jordi Arrese che ha battuto in finale Nicklas Kulti 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Thomas Muster (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno, ritiro)
 Horst Skoff (quarti di finale)
 Marcelo Filippini (primo turno)

 Franco Davín (quarti di finale)
 Goran Prpić (semifinali)
 Magnus Larsson (primo turno)
 Jordi Arrese (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
ATP Praga 1990